27. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 17–18 lutego 1996. Zawody rozegrano w Olympia Hall. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: Amerykanka Chris Witty oraz Rosjanin Siergiej Klewczenia.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) oraz 37 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 21 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1996 w sportach zimowych
1996 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze